Guicciardini is een naam die kan verwijzen naar:
 Francesco Guicciardini, Florentijns politicus
 Lodovico Guicciardini, Italiaans-Antwerps cartograaf